Во́льфганг Ха́рих (также Гарих, ; ,  — , ) — немецкий философ, журналист и один из самых противоречивых марксистских мыслителей ГДР.

Биография 
Вольфганг Харих родился в семье литератора и писателя Вальтера Хариха и его супруги Анне-Лизы Винекен. Вырос в Нойруппине и в берлинском районе Вильмерсдорф. Окончив гимназию, вольным слушателем посещал философские лекции Николая Гартмана и Эдуарда Шпрангера в Берлинском университете. В 1942 году был призван на военную службу. После долгого пребывания в военных госпиталях в 1944 году Харих дезертировал из армии и тайно проживал в Берлине. Был связан с коммунистической группой сопротивления «Эрнст».

В начале мая 1945 года по заданию группы Ульбрихта Вольфганг Леонгард поручил Хариху организацию культурной работы в Вильмерсдорфе и других западных районах Берлина. При подготовке к учреждению Культурного союза демократического обновления Германии Харих тесно взаимодействовал с Иоганнесом Р. Бехером и другими деятелями культуры, вернувшимися на родину из эмиграции. В феврале 1946 года Вольфганг Харих вступил в КПГ.

Харих работал литературным и театральным критиком в издании «Курьер», издававшимся французскими оккупационными властями, затем в отсутствие работы в западных секторах Берлина — в Tägliche Rundschau, ежедневной газете Советской военной администрации. Был дружен с актёрами Паулем Вегенером и Виктором де Кова, а также с театральным критиком Фридрихом Луфтом. За недружелюбную критику в 1946 году публично получил пощёчину от театральной дивы Кете Дорш.

С 1948 года Вольфганг Харих читал лекции по марксистской философии в Берлинском университете. В 1951 году защитил диссертацию по творчеству Иоганна Готфрида Гердера и получил назначение профессором философского факультета. С 1953 года Харих и Эрнст Блох издавали «Немецкую философскую газету» (). После событий 17 июня 1953 года Харих открыто критиковал догматическую политику партии в области культуры и средств массовой информации и был вынужден оставить работу в университете. В 1954 году получил должность главного лектора издательства Aufbau-Verlag, возглавляемого Вальтером Янкой.

После XX съезда КПСС под влиянием Дьёрдя Лукача и Эрнста Блоха в издательстве возник «Круг единомышленников», неформальная группа марксистских мыслителей, требовавших внутренних реформ в партии. Хариху было поручено составить на основе результатов дискуссий «Платформу особого немецкого пути к социализму». Один экземпляр платформы, в котором предлагалось лишить власти Вальтера Ульбрихта и объединить Германию в нейтральное, демилитаризованное государство, Вольфганг Харих передал послу СССР в Берлине. Не согласовав свои действия с соратниками, Харих передал содержание платформы Рудольфу Аугштайну и сотрудникам Восточного бюро СДПГ. Вслед за этим 29 ноября 1956 года незамедлительно последовал арест Хариха.

Сделав выводы из трагических событий в Венгрии, правительство ГДР решило создать прецедент и организовало в марте 1957 года показательный процесс против Вольфганга Хариха по обвинению в формировании конспиративной антигосударственной группы. Харих был приговорён к десяти годам тюремного заключения, в последующем процессе длительные сроки тюремного заключения получили также Бернхард Штайнбергер, Манфред Хертвиг, Вальтер Янка, Густав Юст, Рихард Вольф и Хайнц Цёгер. Опасаясь за свою жизнь, Харих сотрудничал со следственными и судебными органами.

В конце 1964 года Вольфганг Харих по амнистии вышел на свободу и был направлен на работу в издательство Akademie Verlag, где внештатным работником переработал большое издание Людвига Фейербаха, работал над своей книгой о Жане Поле. Начиная с семидесятых годов Харих занимался проблемами охраны окружающей среды, его взгляды об экодиктатуре, изложенные в работе «Коммунизм без роста», подверглись массивной критике со стороны левых как на Западе, так и на Востоке. Харих стал занимать всё более экстремистские позиции.

В 1990 году Верховный суд ГДР реабилитировал Вольфганга Хариха. Харих приветствовал политические изменения в ГДР, видя в них возможность для экосоциалистического развития объединённой Германии, но дальнейшее развитие событий его разочаровало. В 1992 году Харих вместе с публицистом Штефаном Штайнсом разработал концепцию реконструкции общегерманской КПГ.

В ответ на книгу Янки «Трудности с правдой» («Проблема правды», ) и другие упрёки за его поведение в 1956—1957 годах Харих выпустил в 1993 году свою книгу «Нет трудностей с правдой» и обратился против Янки в суд. В 1994 году Харих вступил в Партию демократического социализма и присоединился к её левому крылу.

Вольфганг Харих был женат четыре раза. В браке с актрисой Изот Килиан родилась дочь Катарина Харих (род. 1952). Состоял в длительных отношениях с актрисой Гизелой Май. С 1975 года и до своей смерти проживал недалеко от берлинского Народного парка Фридрихсхайн. Похоронен на берлинском кладбище «У Галльских ворот».

Сочинения 
 Rudolf Haym und sein Herderbuch. Beiträge zur kritischen Aneignung des literaturwissenschaftlichen Erbes. Aufbau-Verlag, Berlin 1955.
 Jean Pauls Kritik des philosophischen Egoismus. Belegt durch Texte und Briefstellen Jean Pauls im Anhang. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1968.
 Zur Kritik der revolutionären Ungeduld. Eine Abrechnung mit dem alten und dem neuen Anarchismus. Edition Etcetera, Basel 1971.
 Jean Pauls Revolutionsdichtung. Versuch einer neuen Deutung seiner heroischen Romane. Akademie-Verlag, Berlin 1974.
 Kommunismus ohne Wachstum? Babeuf und der «Club of Rome». Sechs Interviews mit Freimut Duve und Briefe an ihn. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1975.
 Keine Schwierigkeiten mit der Wahrheit. Zur nationalkommunistischen Opposition 1956 in der DDR. Dietz Verlag, Berlin 1993.
 Nietzsche und seine Brüder. Kiro, Schwedt 1994.
 Ahnenpass. Versuch einer Autobiographie. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 1999.
 Nicolai Hartmann. Leben, Werk, Wirkung. Königshausen und Neumann, Würzburg 2000.
 Nicolai Hartmann — Größe und Grenzen. Versuch einer marxistischen Selbstverständigung. Königshausen und Neumann, Würzburg 2004.

Примечания

Литература 
 Anne Harich: «Wenn ich das gewußt hätte …». Erinnerungen an Wolfgang Harich. Das Neue Berlin, Berlin 2007.
 Alexander Amberger, Siegfried Prokop: Ein «rot-grünes» Deutschland? Über eine Vision Wolfgang Harichs 1989/90. Helle Panke, 2011. (Hefte zur DDR-Geschichte 123)
 Jürgen Große: Ernstfall Nietzsche. Debatten vor und nach 1989. Aisthesis-Verlag, Bielefeld 2010.
 Andreas Heyer: Wolfgang Harichs politische Philosophie. Kovac-Verlag, Hamburg 2012, ISBN 978-3-8300-6749-8.
 Alexander Amberger, Andreas Heyer: Der konstruierte Dissident. Wolfgang Harichs Weg zu einem undogmatischen Marxismus. (Hefte zur ddr-geschichte 127. berlin 2011)

Ссылки 
 Биография
 Биография

Философы Германии
Журналисты Германии
Театральные критики Германии
Преподаватели Берлинского университета
Лауреаты премии Генриха Манна
Члены Коммунистической партии Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Члены Партии демократического социализма
Марксисты
Похороненные на Третьем кладбище Иерусалимской и Новой церквей
Репрессированные в ГДР
Диссиденты ГДР
Дезертиры
Участники немецкого движения Сопротивления